El nombre Richard Mason puede referirse a las siguientes personas:

Richard Mason, regatista británico;
Richard Mason, militar estadounidense;
Richard Mason Rocca, exjugador de baloncesto italiano-estadounidense.